Wastell ist der Familienname folgender Personen:

 John Wastell († um 1515), englischer Architekt der Renaissance
 Mark Wastell (* 1968), britischer Improvisationsmusiker
 Van Wastell († 2008), US-amerikanischer Skateboarder